HMS Curacoa può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Curacoa (1854) – fregata
HMS Curacoa (1878) – corvetta
HMS Curacoa (D41) – incrociatore leggero della Classe C